Twin Bridges kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Twin Bridges (Missouri)
Twin Bridges (Montana)